Організаційно оформлений позабіржовий ринок - організація, що об'єднує торговців цінними паперами для надання послуг в укладенні угод щодо цінних паперів і при цьому не має на меті отримання прибутку.

Світовий досвід показує, що біржовий і позабіржовий ринки мають тісний взаємозв'язок, і будь-яка фірма досягає фінансового успіху тільки при успішному маневруванні між цими ринками.

Стандартний характер умов контрактів на біржі може виявитися незручним для контрагентів. Наприклад, їм потрібно постачання деякого товару в іншій кількості, в іншому місці й іншим часом, чим це передбачається ф'ючерсним контрактом на даний товар. Крім того, на біржі може взагалі бути відсутнім ф'ючерсний контракт на актив, у якому зацікавлені контрагенти. У цьому сенсі позабіржовий ринок надає своїм учасникам більше можливостей з укладання нестандартних з погляду біржової торгівлі контрактів: на вільному ринку допускається будь-який розмір ф'ючерсного контракту, а також позабіржовий ринок дозволяє включати в контракти будь-які додаткові умови.

Одна з основних проблем позабіржового ринку зв'язана з забезпеченням гарантій платежів. Як правило, менш усього цим недоліком страждає міжбанківський ринок, однак серйозні проблеми можуть виникнути при залученні в угоди небанківських структур. Вихід може бути знайдений у використанні біржового механізму при одержанні гарантій за угодами, тому що цей механізм передбачає створення страхового фонду і допускає можливість участі в угодах як банків, так і інших юридичних осіб.

Позабіржовий ринок вільний від яких-небудь стандартів і обмежень за винятком тих, котрі стосуються загальних норм і правил, установлених-регулюючими органами на угоди з цінними паперами і роботу брокерсько-дилерських фірм. Спеціальна категорія брокерських контор займається пошуком і зведенням клієнтів, що бажають купувати чи продавати ф'ючерсні контракти. Після того, як брокери домагаються відповідної домовленості між сторонами, у справу включається четверта сторона - фірма індосант, що бере на себе гарантії щодо виконання сторонами своїх зобов'язань. Функції індосанта полягають у тому, щоб одержати від учасників гарантійні депозити і провести взаєморозрахунки між сторонами, як у випадку виконання учасниками своїх зобов'язань, так і у випадку їх невиконання. У біржовій торгівлі роль індосанта відіграє Розрахункова палата.

Див. також 
 Законодавча термінологія
 Державне регулювання ринку цінних паперів

Фондовий ринок
Біржова діяльність
Банківська справа